Seznam korpusov z zaporedno številko 63.

Seznam 
 Pehotni
 63. strelski korpus (ZSSR)
 63. korpus (Wehrmacht)

Glej tudi